Натуральне число 115
 115 рік до нашої ери
 115 рік нашої ери